Der Begriff Groß Neudorf bezeichnet:

 den früheren deutschen Namen von Groß Neudorf, Kreis Brieg, Niederschlesien; siehe Kościerzyce, Gmina Lubsza, Woiwodschaft Opole, Polen
 den früheren deutschen Namen von Groß Neudorf, Kreis Bromberg, Westpreußen; siehe Gmina Nowa Wieś Wielka, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen